National Football Conference – una delle due conference che costituiscono la National Football League, lega professionistica di football americano
 Near Field Communication – tecnologia delle telecomunicazioni
No fem el CIM – movimento fondato nel 2003 nella regione di Penedès della Catalogna